Вассо́нь () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 120 км на північний схід від Парижа, 120 км на південний схід від Ам'єна, 18 км на південний схід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Вассонь на сайті французького Національного інституту географії
 Вассонь на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вассонь на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вассонь на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вассонь на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена